Роберт Васильевич Мусселиус (1826—1889) — российский военный деятель и инженер, генерал-лейтенант морской артиллерии, преподаватель и научный писатель.

Биография 
По окончании кондукторских рот учебно-морского рабочего экипажа и Михайловской артиллерийской академии был назначен в гвардейский экипаж.

С 1856 года преподавал артиллерию и математику в инженерном и артиллерийском училище морского ведомства в Кронштадте, а затем в офицерских классах Морского корпуса и артиллерийском училище в Санкт-Петербурге.

Состоял членом морского учёного комитета, комиссии морских артиллерийских опытов, артиллерийского отдела морского технического комитета и комитета для скорейшего введения в России нарезных орудий и строения броненосных судов, а также с 1865 года помощником начальника Обуховского сталелитейного завода, где усовершенствовал техническую сторону производственного процесса. Неоднократно выезжал за границу для осмотра орудийных и других заводов.

Писал научные работы и критические статьи по вопросам морской артиллерии, баллистики, определения расстояний на море, устройства новых орудий, снарядов, порохов, а также переводил зарубежные работы на данную тематику.

Большинство из них печатались в «Морском сборнике» и других журналах с 1858 по 1877 год. Написал ряд статей по вопросам о нарезных орудиях и броненосных судах; его проекты и чертежи получили высокую оценку в научном и техническом отношениях.

Источники 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1826 году
Умершие в 1889 году
Инженеры Российской империи
Генерал-лейтенанты морского ведомства (Российская империя)
Персоналии:Обуховский завод